

Anni
46 – anno del I secolo d.C.
46 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
46 – numero naturale